Деджонте Дашон Мюррей (; ) — американский профессиональный баскетболист выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Атланта Хокс». В колледже выступал за команду «Вашингтон Хаскис», где вошёл во вторую символическую сборную в Pac-12 в качестве новичка 2015-2016 года. Он был выбран на драфте НБА 2016 года под общим 29-м номером в первом раунде командой «Сан-Антонио Спёрс».

Карьера в старшей школе 
Мюррей учился в старшей школе Рейнер-бич в Сиэтле, Вашингтон. Это школа, в которой были воспитаны такие таланбы НБА, как Джамал Кроуфорд, Дуг Кристи, Терренс Уильямс, Нейт Робинсон и Си Джей Джайлз. Мюррей привёл «Викингов» к трём титулам чемпионов штата класса 3А. Кроме того, Межшкольная Ассоциация Баскетбольных Тренеров назвала Деджонте мистером баскетбол Вашингтона и игроком штата года в издании "The Seattle Times".

Карьера в колледже 
В качестве новичка Университета Вашингтона в 2015-2016, Деджонте попал во вторую символическую сборную All-Pac-12 и в символическую сборную новичков Pac-12 All-Freshman Team после того, как набирал в среднем 16.1 очко, 5.9 подборов, 4.4 результативные передачи и 1.8 перехватов за 33.5 минут, за все 34 игры в стартовой пятёрке.

23 марта 2016 года, Деджонте объявил о выдвижении своей кандидатуры на драфт НБА, отказавшись от последний трех лет игры за команду колледжа.

Профессиональная карьера

Сан-Антонио Спёрс (2016—н.в.)

Сезон 2016-2017 
23 июня 2016 года, Мюррей был выбран под общим 29-м номером командой «Сан-Антонио Спёрс» на драфте НБА 2016 года. Он присоединился к «Спёрс» для участия в Летней лиге НБА 2016 года, а 14 июля он подписал контракт новичка со «Спёрс». Мюррей дебютировал в третьей игре «Сан-Антонио» сезона 2016-2017. За 9 минут, выходя со скамейки, он собрал 2 подбора и 1 ассист в игре против «Нью-Орлеан Пеликанс», в которой «Спёрс» выиграли со счётом 98-78. 12 января 2017 года, он набрал рекордные для себя в сезоне 10 очков в выигранной игре против «Лос-Анджелес Лейкерс» (134-94). Он побил свой рекорд 19 января этого же года, набрав 24 очка в победной игре против «Денвер Наггетс» (118-104). Он стал самым молодым игроком «Сан-Антонио», который набрал не менее 24 очков, побив рекорд Тони Паркера. Во время его сезона новичка, он несколько раз выступал за фарм-клуб «Остин Спёрс».

5 мая 2017 года, когда Тони Паркер получил травму ноги и был вынужден пропустить остальной плей-офф, «Спёрс» решают использовать Мюррея в качестве стартового разыгрывающего в 3 игре серии с «Хьюстон Рокетс». Он набрал два очка за 15 минут, «Спёрс» взяли лидерство в серии со счётом 2-1. Мюррей помог завершить серию с «Хьюстоном», набрав 11 очков, 10 подборов и 5 ассистов в финальной 6 игре серии. Он стал четвертым новичком Спёрс, что набрал дабл-дабл из очков и подборов в игре плей-офф, присоединяясь к Дэвиду Робинсону, Тиму Данкану и Каваю Леонарду. В будущем, «Спёрс» проиграли «Голден Стэйт Уорриорз» в финале Западной конференции.

Сезон 2017-2018 
В первой игре «Спёрс» в сезоне 2017-2018 18 октября 2017 года, Мюррей набрал 16 очков, 5 подборов и 2 ассиста, начиная в стартовой пятёрке, вместо Паркера в выигранной игре против «Миннесоты Тимбервулвз» (107-99). Через 5 дней, он собрал 14 подборов в победной игре против «Торонто Рэпторс» (101-97). В предшествующей этой игре, игре против «Чикаго Буллз», он набрал 10 подборов. Мюррей стал вторым разыгрывающим защитником «Спёрс», что за сезон сразу в нескольких играх одного сезона набирал двузначное значение подборов, после Рода Стрикленда, который дважды за сезон набрал двузначное количество подборов за игру в сезоне 1989-1990. 9 декабря 2017 года, он вновь набрал рекордные для себя 14 подборов в игре против «Финикс Санз», которую «Сан-Антонио» выиграли со счётом 104-101. 21 января 2018 года, против «Индианы Пэйсерс», Деджонте вышел в стартовой пятёрке, вместо долго находившегося на данной позиции Тони Паркера, по решению главного тренера Грегга Поповича. Мюррей набрал 8 очков, 7 подборов, 4 ассиста и 4 потери за 28 минут, проиграв игру (94-86). Через 2 дня, он набрал 19 очков, 10 подборов и 7 перехватов во время второго его выхода на паркет в стартовой пятёрке, со здоровым Тони Паркером, помогая «Спёрс» победить «Кливленд Кавальерс» (114-102). 3 февраля 2018 года, в проигранной игре против «Юта Джаз» (120-111), Мюррей стал первым игроком «Спёрс», после Кавая Леонарда, что набрал 500 очков и 300 подборов в первые 100 игр в команде. 19 марта 2018 года, в победной игре против «Уорриорз» (89-75), Мюррей набрал 8 подборов, чем поставил рекорд франшизы по подбором за сезон играя на позиции разыгрывающего защитника. Мюррей набрал 385 подборов за 1436 минут игры, побив рекорд Джонни Мура с его 378 подборами за 2689 минут. В 4 игре первого раунда плей-офф против «Уорриорз», Деджонте забил 3 из 3 3-х очковых бросков за первую половину игры, наибольшее количество забитых 3-х очковых бросков без промахов со времён Стива Керра 2003 года и Патти Миллса 2014 года с их 4 из 4-х за половину игры. В конце сезона, он вошёл во вторую символическую Сборную всех звёзд защиты НБА, став самым молодым игроком в истории НБА, получившим место в сборной всех звёзд защиты.

Сезон 2018-2019 
7 октября 2018 года, Мюррей порвал правую переднюю крестообразную связку в предсезонной игре против «Хьюстон Рокетс», в связи с чем, пропустил весь сезон 2018-2019.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Джи-Лиге

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
 Профиль на драфте
 Биография Вашингтон Хаскис

Баскетболисты США
Игроки «Вашингтон Хаскис» (баскетбол)
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки «Атланта Хокс»